PPV is een drieletterafkorting die kan verwijzen naar;

 Pay-per-view
 Sharka-virus